O Campeonato Paulista de Basquete Masculino de 1981 foi uma competição brasileira de basquete masculino organizada pela Federação Paulista de Basketball.

Classificação do Pentagonal final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações externas 
 Site Oficial da FPB

Campeonato Paulista de Basquete Masculino
Basquetebol de 1981 no Brasil
1981 no basquetebol